I III Goodwill Games, sono stati una manifestazione sportiva tenutasi a San Pietroburgo, in Russia, dal 23 luglio al 7 agosto 1994.

Sport 

 Atletica
 Baseball
 Beach volley
 Calcio
 Canottaggio
 Canoa
 Ciclismo
 Ginnastica
 Hockey su ghiaccio

 Judo
 Nuoto
 Nuoto sincronizzato
 Pallacanestro (M - F)
 Pallamano
 Pallanuoto
 Pallavolo (F)
 Pattinaggio di figura
 Pattinaggio di velocità

 Pentathlon moderno
 Pugilato
 Sollevamento pesi
 Taekwondo
 Tennis
 Tiro con l'arco
 Triathlon
 Tuffi
 Wrestling

Medagliere

Collegamenti esterni